

Фамилия 
 Карандашова, Анастасия Александровна (род. 1994) — российская футболистка.
 Карандашова, Антонина Ивановна — лауреат Государственной премии СССР (1986).
 Карандашова, Нина Петровна — лауреат премии Ленинского Комсомола (1977).

Топоним 
 Карандашова — посёлок в Усольском районе Пермского края (с 2018 года в составе городского округа Березники).